

Anno 
 1898 – (MDCCCXCVIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1898 a.C.

Matematica 
 1898 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1898 Cowell – asteroide della fascia principale del sistema solare